Michelin, Мішлен (фр. Michelin) — французька компанія.
 Андре Мішлен, Андре́ Жюль Арісті́д Мішле́н (André Jules Aristide Michelin; нар. 15 січня 1853, Париж — пом. 4 квітня 1931, Клермон-Ферран) — французький інженер і промисловець.

Див. також 
 Червоний путівник Мішлен
 Зелений путівник Мішлен

Michelin